Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 1979 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Barbara Jordan je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Virginia Ruzici (prvi krog)
  Hana Mandlíková (četrtfinale)
  Renata Tomanová (polfinale)
  Sharon Walsh (finale)
  Barbara Jordan (prvakinja)
  Janet Newberry (četrtfinale)
  Cynthia Doerner (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Ženske posamično
1979